Zbigniew Jaśkiewicz (prawnik) (1918-2008)
 Zbigniew Jaśkiewicz (działacz społeczny) (ur. 1940)